Kees Akerboom puede hacer referencia a:
Kees Akerboom Sr. (1952), baloncestista holandés.
Kees Akerboom Jr. (1983), baloncestista holandés, hijo del anterior.